Паличев — фамилия:

 Паличев, Валерий Иванович — генеральный директор ЗАО «СВЕРДЛЕС».
 Паличев, Юрий Фёдорович — председатель правления городской общественной организации «Болгары Херсона».

См. также 
 Пуличев
 Пулич